Milíčov je název více míst:

 Milíčov – katastrální území Milíčov u Jihlavy, malá vesnická obec v okrese Jihlava
 Milíčov (Šípy) – katastrální území Milíčov, část obce Šípy v okrese Rakovník
 Milíčov (Praha) – hospodářský dvůr a hájovna, hospodářský dvůr byl do roku 1922 osadou obce Hostivař, pak obce Háje, od roku 1968 místní části a katastrálního území Háje v Praze; hájovna patřila k obci Újezd u Průhonic, dnes patří k místní části Praha-Újezd
 Milíčovský les a rybníky
 Milíčovský vrch
 Přírodní park Botič-Milíčov
Milíčovský potok (přítok Botiče)

Související články 
 Milíč z Kroměříže

Externí odkazy